Crimilde – personaggio del Nibelungenlied
Crimilde – nome proprio di persona italiano femminile
Crimilde – nome italiano dell'asteroide 242 Kriemhild